Cresporhaphis — рід грибів родини Trichosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1991 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 24.10.2019 налічує 7 видів роду Cresporhaphis:

Примітки

Джерела 
 Aguirre-Hudson, B. 1991. A taxonomic study of the species referred to the ascomycete genus Leptorhaphis. Bulletin of the British Museum for Natural History. 21(2):85-192 - P.146

Роди грибів
Trichosphaeriales